Стебут — фамилия.

 Стебут, Александр Иванович  (1877—1952) — русский агроном, почвовед и селекционер. 
 Стебут, Иван Александрович (1833—1923) — заслуженный профессор, общественный деятель, писатель и практик по сельскому хозяйству, переводчик.